Ronaldo (film), een documentaire uit 2015 over voetballer Cristiano Ronaldo
 Ronaldo (aardappel), een aardappelras

Personen:
 Ronaldo (Braziliaans voetballer)
 Cristiano Ronaldo, Portugees voetballer 
 Ronaldo de Assís Moreira (Ronaldinho), Braziliaans voetballer
 Ronaldo Rodrigues de Jesus (Ronaldão), Braziliaans voetballer
 Ronaldo Soares Giovanelli, Braziliaans voetballer